Esmeralda může označovat:

 Esmeralda (jméno) – ženské křestní jméno
 Esmeralda – postava z románu Chrám Matky Boží v Paříži Victora Huga
 postava z videohry Für Fighters
 Motorový vůz 812 – vůz ČD zvaný Esmeralda
 Esmeralda (venezuelský seriál) – venezuelský seriál, telenovela z let 1970–1971
 Esmeralda (mexický seriál) – mexický seriál, telenovela z roku 1997
 Esmeralda (brazilský seriál) – mexicko-brazilský seriál, telenovela z let 2004–2005
 
 

geografické názvy
 Esmeralda County (Nevada) – okres v Nevadě
 Esmeralda (Kuba) – okres v kubánské provincii Camagüey
 Esmeralda (Chile) – město v Chile
 Esmeralda (ostrov) – ostrov v Chile
 Esmeralda (Venezuela) – město ve Venezuele
 Esmeraldas – město a stejnojmenná provincie v Ekvádoru

jiné významy
 Santa Esmeralda – hudební kapela, která vytvořila hit Don't Let Me Be Misunderstood

Externí odkazy